Delta is een volleybalvereniging in de Nederlandse stad Delft. De eerste teams spelen 1e klasse bij de heren en dames.

Externe links
 Officiële website

Nederlandse volleybalclub
Sportvereniging in Delft